

Osoby 
 Gerhard Pahl – austriacki przemysłowiec
 Hans-Heinrich Pahl – niemiecki piłkarz
 Jürgen Pahl – niemiecki piłkarz
 Manfred Pahl – niemiecki malarz
 Przemysław Pahl – polski perkusista
 Ray Pahl – brytyjski socjolog
 Witold Pahl – polski prawnik

Inne 
 Pahl-Rugenstein Verlag – niemieckie wydawnictwo

Zobacz też 
 Pähl
 Pahlen
 pal
 PAL